Mowinckel est un patronyme porté notamment par :

  (1875-1963), actrice et directrice de théâtre norvégienne ;
  (1895-1985), ingénieur norvégien ;
 Johan Ludwig Mowinckel (1870-1943), homme d'État norvégien ;
 Ragnhild Mowinckel (1992-), skieuse alpine norvégienne ;
  (1894-1928), historien de l'art norvégien ;
  (1884-1965), professeur norvégien, théologien et bibliste ;
  (1894-1963), homme d'affaires et homme politique norvégien.